Kompensation (von lateinisch  „ausgleichen“, „ersetzen“) steht für:

 Kompensation (Psychologie), eine Bearbeitung, die ein Überleben ermöglicht (Trauma). Auch der Ersatz oder Ausgleich von real vorhandenen oder vermeintlichen Mängeln durch andere Fähigkeiten
 Kompensation (Medizin), Ausgleich einer verminderten Leistung eines Organs durch gesteigerte Tätigkeit

 Kompensation (Pflege), Ausgleich der Defizite eines Gepflegten durch die Pflege
 Kompensation (Schach), ein in Kauf genommener Nachteil für einen anderweitigen Vorteil
 Kompensation (Technik), allgemein Maßnahmen, um Störeinflüsse aufzuheben
 Kompensation (Uhr), die spezielle Konstruktion und/oder Materialauswahl gegen Uhrenfehler
 Kompensation, der Abbau von Bildungsbenachteiligung, siehe Kompensatorische Erziehung

Klimakompensation ist keine Kompensation, sondern ein Kauf.

Siehe auch:

 Kompensator